Dimos bezeichnet:

 Dimos (Griechenland), Gemeinde in Griechenland (ehemals nur Stadtgemeinde)
 Dimos (Zypern), Stadtgemeinde in Zypern

DIMOS bezeichnet
 Display Modeling System, vorgestellt 1987, ist das erste Softwarepaket zur numerischen Simulation der elektro-optischen Eigenschaften von Flüssigkristallanzeigen (LCD).